Antognini ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Antognini (1893–1972), Schweizer Politiker
 Benigno Antognini (1837–1902), Schweizer Politiker
 Domenico Antognini (1770–1834), Schweizer Politiker
 Francesco Antognini (1863–1953), Schweizer Politiker
 Fulvio Antognini (1926–2001), Schweizer Politiker
 Luigi Antognini (1886–1966), Schweizer Leichtathlet, Olympiateilnehmer 1920
 Secondo-Vittorio Antognini (1877–1958), Schweizer Politiker